Antoś (tytuł oryg. Ariol, 2009) – francuski serial animowany, który swoją premierę w Polsce miał 4 grudnia 2010 roku na kanale ZigZap. Emitowany był w Polsce na kanale teleTOON+.

Opis fabuły 
Serial opowiada o perypetiach 9-letniego osiołka z długimi uszami i dużymi okularami na nosie – Antosia Owieska, który tak jak mały chłopiec chodzi do szkoły, wyjeżdża na wakacje itp.

Wersja polska 
Wersja polska: na zlecenie MiniMini – Master Film 
Wystąpili:
 Hanna Kinder-Kiss – Antoś
 Agnieszka Kunikowska –
 Pelasia,
 Mama Pelasi
 Piotr Zelt –
 komentator sportowy (odc. 1)
 Pan Kukuryku (wuefista),
 Wujek Paweł (odc. 35),
 Pan Gibol (odc. 48),
 sprzedawca (odc. 55)
 Janusz Wituch –
 Maurycy Zrzęda (odc. 3),
 kasjer (odc. 7),
 Dziadek Tolek,
 kasjer na stacji paliw (odc. 29),
 Mieciu (odc. 75),
 Tata Basi (odc. 76)
 Tomasz Gęsikowski – Tata Antosia
 Beata Jankowska-Tzimas – Romeczek
 Elżbieta Jędrzejewska –
 Fryderyk,
 Mama Antosia,
 Ryś Krzyś (odc. 48),
 Pankracy (odc. 55),
 Ludwiczek (odc. 67, 72)
 Brygida Turowska-Szymczak –
 Basia,
 Ryś Zdziś (odc. 48)
 Karol Wróblewski –
 Pan Burek,
 Pan Jan (odc. 14, 19),
 Pan Lucjan (odc. 40),
 Tata Rysiów (odc. 48),
 Szef Mikołaja (odc. 55),
 Julek (odc. 56),
 mechanik (odc. 59)
 Mirosława Nyckowska – Babcia Asia
 Cezary Nowak –
 Rycerz Ryszardo,
 Mikołaj (odc. 55),
 kapitan (odc. 56),
 Tata Romeczka (odc. 67, 72)
 Agnieszka Fajlhauer –
 pasażerka (odc. 11),
 Mama Romeczka (odc. 24),
 Patryczek
 Leszek Zduń – konduktor
 Anna Apostolakis-Gluzińska –
 Marianek,
 Pani Kajzerka (odc. 39),
 aptekarka (odc. 39)
 Grzegorz Drojewski –
 Mateusz,
 lekarz (odc. 13),
 Tomek (odc. 34)
 Monika Wierzbicka –
 Pani Dzióbek (odc. 18, 40),
 Iza (odc. 24)
 Małgorzata Boratyńska –
 Pani Piórko (odc. 19),
 Kwaksio,
 Pani Jadzia (higienistka) (odc. 37),
 Krysia (odc. 61)
 Kamila Boruta – Tadek
 Andrzej Chudy –
 Pan Zenek (odc. 21),
 Pan Bazyli (fotograf) (odc. 38),
 prezenter radiowy (odc. 41),
 Pan Pąk (odc. 45),
 policjant (odc. 69, 70)
 Barbara Kałużna –
 Rafałek,
 Kasia (odc. 58),
 Grażynka – Mama Ludwiczka (odc. 67, 72)
 Artur Pontek – Tata Tomka (odc. 34)
 Łukasz Talik – Ksiądz Proboszcz (odc. 36)
 Marek Bocianiak – aptekarz (odc. 39)
 Mirosława Krajewska – Pani Kazia (odc. 47, 63)
 Dominika Kluźniak
 Anna Sroka
i inni

Lektor: Dominika Kluźniak

Spis odcinków

Błędy 
 Mimo że Antoś jest osłem, to z wyglądu bardziej przypomina błękitnego mrówkojada. Jest to tym bardziej dziwne, gdyż jego rodzice są zwykłymi osłami.
 Ulubiony bohater Antosia nazywany jest Rycerzem Ryszardo. Sęk w tym, że Rycerz Ryszardo wcale nie jest rycerzem..... tylko superbohaterem.

Francuskie telewizyjne seriale animowane
Seriale telewizyjne emitowane od 2009
Seriale telewizyjne zakończone w 2009